Свобо́дное — село в Беневском сельском поселении Лазовского муниципального района Приморского края России, в 38 км от районного центра села Лазо.

Находится в долине реки Киевка. Через село проходит автомобильная дорога  Лазо — Преображение.

Почтовый индекс — 692980.

История 
По воспоминаниям жителей село было основано в 1906 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лазовского района